Vasaskolan, namn på flera grund- och gymnasieskolor i Sverige. Namnet syftar på Vasaätten.

 Vasaskolan, Danderyd
 Vasaskolan, Gävle
 Vasaskolan, Göteborg
 Vasaskolan, Hedemora
 Vasaskolan, Kalmar
 Vasaskolan, Ludvika
 Vasaskolan, Mjölby
 Vasaskolan, Skövde
 Vasaskolan, Strängnäs
 Vasa Real, Stockholm
 Vasaskolan, Örebro